Airport (film), een Amerikaanse rampenfilm uit 1970 onder regie van George Seaton, eerste deel uit de Airport-reeks
 Airport 1975, een Amerikaanse rampenfilm uit 1974 onder regie van Jack Smight, tweede deel uit de Airport-reeks
 Airport '77, een Amerikaanse rampenfilm uit 1977 onder regie van Jerry Jameson, derde deel uit de Airport-reeks
 The Concorde ... Airport '79, een Amerikaanse rampenfilm uit 1979 onder regie van David Lowell Rich, vierde deel uit de Airport-reeks
 Airport (The Motors), een lied uit 1977 van de Britse groep The Motors
 Airport (roman), een roman van Arthur Hailey
 Airport (televisieserie), een Britse realityreeks
 AirPort, hardware van Apple Inc.